El acrónimo MID se puede referir a:

 el Movimiento de Integración y Desarrollo, un partido político argentino fundado en 1963;
 el formato de archivo MIDI, un formato transferencia de información musical entre computadores, sintetizadores, secuenciadores y controladores; o
 los MID o Mobile Internet Device, PC ultraportátiles orientados a la conectividad a Internet en cualquier momento y lugar.
 el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, el aeropuerto que actualmente sirve a la Ciudad de Mérida, en México.
 Carril central en juegos MOBA.